Les Loges puede referirse a: 

 Les Loges, comuna francesa situada en Calvados.
 Les Loges, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Les Loges, comuna francesa situada en Sena Marítimo.